У́лица О́гнева — небольшая улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит в Тракторном от улицы 6-й Гвардейской Дивизии до улицы Жуковского между улицами Молодёжной и Шаталовой.

Образована 8 января 1957 года. Первоначальное название — Кедро́вая у́лица (условное хвойное, так в окрестной лесопарковой зоне растут только сосны и ели). 18 ноября 1966 года улица получила нынешнее имя в честь Вилена Огнева — героя Великой Отечественной войны, уроженца Ельца.

Улица имела малоэтажную застройку, ныне практически снесённую. По состоянию на 2015 год на месте снесённой застройки возводятся многоэтажные жилые дома.

На углу с улицей 6-й Гвардейской Дивизии (дом № 17 по последней) установлена мемориальная доска в честь Вилена Огнева.

Транспорт 
 Автобусы 19, 309, 323, 325, 378, 379, 380, ост.: «Ул. Жуковского», «Мини-рынок».

См. также 
На Тракторном есть и другие улицы, названные в честь герой войны — уроженцев Ельца:
 Улица Кондарева
 Улица Шаталовой

Улицы Липецка